Marsoner ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Marsoner, österreichische Pianistin
 Rudolf Marsoner (1899–1928), österreichisch-italienischer Historiker und Archivar